Eurybios () ist in der griechischen Mythologie:

 Eurybios (Kentaur), Begleiter des Dionysos auf dem Indienfeldzug
 Eurybios (Sohn des Neleus) und der Chloris
 Eurybios (Sohn des Eurystheus), wird mit seinen Brüdern erschlagen